Black and White може значити:

Музика 

 Black and White (пісня Static-X)
 Black and White (пісня Каліопі)